Викандер () — шведская фамилия. Известные носители:

 Викандер, Алисия (род. 1988) — шведская киноактриса.
 Викандер, Стиг (1908—1983) — шведский индоиранист, историк религий, исследователь мифологии, лингвист.